Ninive ist:
 eine historische Stadt in Mesopotamien, siehe Ninive (Assyrien)
 eine irakische Provinz, siehe Ninawa
 ein Ortsteil der sächsischen Stadt Herrnhut, siehe Ninive (Herrnhut)
 eine kostenpflichtige Software zum Erstellen eines schulischen Stundenplans, siehe Ninive (Software)
 eine initial lose fortlaufende Notenblattserie des Christlichen Sängerbundes

Siehe auch:
 Nineveh
 Nineveh Township